В отрыв!:

 В отрыв! — комедийный художественный фильм.
 В отрыв! — музыкальная группа из города Озёрск Челябинской области.